Fanatique peut désigner :

Cinéma et télévision 
 Fanatique (The Fan) est un film américain réalisé par Edward Bianchi en 1981.
 Fanatique (Hack!) est un film américain réalisé par Matt Flynn en 2007.

Voir aussi 

 Fanatisme
 (1589) Fanatica, astéroïde nommé d'après Eva Peron